Wennerberg ist der Familienname folgender Personen:

 Brynolf Wennerberg (1866–1950), schwedischer Plakatkünstler und Maler
 Folke Wennerberg (1892–1971), schwedischer Diplomat   
 Gunnar Wennerberg (1817–1901), schwedischer Dichter
 Gunnar Brynolf Wennerberg (1823–1894), schwedischer Pferdemaler der Düsseldorfer Schule
 Gunnar Gunnarsson Wennerberg (1892–1971), schwedischer Künsthandwerker, Maler und Grafiker   
 Hjalmar Wennerberg (1871–1942), schwedischer Arzt   
 Mattias Wennerberg (* 1981), schwedischer Eishockeyspieler   
 Sara Wennerberg-Reuter (1875–1959), schwedische Komponistin und Organistin  

Siehe auch:
 Wennberg
 Wenneberg